La saison 2013-2014 du Club sportif sfaxien est la  consécutive du club dans l'élite, qui permet au club de défendre son titre gagné lors de l'édition précédente. Le club participe aussi à la coupe de Tunisie, et à la Coupe de la confédération pour la troisième année consécutive, en commençant par la phase de poules.

Classé à la première place du groupe A, le club joue la demi-finale contre le Club athlétique bizertin. Après un match nul à Bizerte, le club s'impose en match retour sur le score de 1-0 et se qualifie pour la finale. Le club remporte la Coupe de la confédération face au Tout Puissant Mazembe après une victoire au stade olympique de Radès à Tunis (2-0) et une défaite au match retour (2-1). Cette coupe est la troisième dans le palmarès du club. 

En tant que vainqueur de la Coupe de la confédération, le Club sportif sfaxien joue la Supercoupe de la CAF au Caire, face à Al Ahly, le vainqueur de la précédente Ligue des champions de la CAF. Le club échoue pour la troisième fois à ajouter cette coupe à son palmarès en s’inclinant sur le score de 3-2.

Le club reprend par ailleurs la Ligue des champions de la CAF après une absence de huit ans.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif de la saison

Coupe de la confédération

Phase des poules (Groupe A) 

|

|}

Demi-finales 

Aller

Retour

Finale 

Aller

Retour

Supercoupe de la CAF

Ligue des champions

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Phase des poules (Groupe B)

Classement

Championnat de Tunisie

Phase aller

Phase retour

Classement 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Statistiques

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

2013
Sfax
Saison 2013-2014 de football en Tunisie